Zinandali (auch Tsinandali) ist:
 ein Dorf in der Munizipalität Telawi
 ein Weingut, siehe Zinandali (Weingut)
 eine Weißweinsorte, siehe Zinandali (Wein)